Deux navires de la Royal Australian Navy ont porté/portent le nom de HMAS Norman :

 le , un destroyer de classe N lancé en 1940 et vendu en 1955 ;
 le , un chasseur de mines de classe Huon lancé en 1999 et en réserve depuis 2016.

Norman